Luigi Cipriani – politico reatino (1923-1982), esponente della Democrazia Cristiana e presidente della regione Lazio
Luigi Cipriani – politico milanese (1940-1992), esponente di Democrazia Proletaria e deputato